Statistika Maltese Premier League v sezoně 1926/27.

Přehled 
Hrálo se na 4 týmy a šampionem se stala Sliema Wanderers FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1926
Fotbal v Evropě v roce 1927